Vhs nella quale sono raccolti tutti videoclip musicali del cantautore Claudio Baglioni, da Dagli il via (1991) fino a Cuore d’aliante e Stai su (2000).

VideoClip
Dagli il via (1991)
Io sono qui (1995)
Bolero (1996)
Acqua nell’acqua (1996)
Noi no, noi mai più (1996)
Anima mia (1997)
Da me a te (1998)
Arrivederci o addio (1998)
Cuore d’aliante (1999)
Stai su (2000)
Hangar (2000)
Chi c’è in ascolto (2000)
Si io sarò (2000)
Medley - Teatro Petruzzelli (2002)